Мото Гран-при Турции являлось этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-При Турции 

Турция